Gmina Jefferson (hrabstwo Adair)
 Gmina Jefferson (hrabstwo Allamakee)
 Gmina Jefferson (hrabstwo Bremer)
 Gmina Jefferson (hrabstwo Buchanan)
 Gmina Jefferson (hrabstwo Butler, Iowa)
 Gmina Jefferson (hrabstwo Clayton)
 Gmina Jefferson (hrabstwo Dubuque)
 Gmina Jefferson (hrabstwo Fayette, Iowa)

Zobacz też